Oxford comma, een Engelstalige benaming voor de oxfordkomma;
 Oxford Comma (single), een single van de band Vampire Weekend.